Bayport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bayport (Florida)
Bayport (Minnesota)
Bayport (New York)